Camino Real era aquel construido por el Estado, más ancho de lo común y que unía ciudades importantes. "Real" significó que era una carretera importante, construida por el gobierno, no que los reyes diseñaban o viajaban en ellas.

Existen artículos sobre Caminos Reales de diferentes países:

Argentina 

 Camino Real (Sudamérica), que unía Buenos Aires con el Alto Perú, hasta la Ciudad de Lima.
 Camino Real del Oeste, también llamado Camino Real hacia el Oeste, que unía Buenos Aires con Santiago de Chile, pasando por San Luis y Mendoza.

Chile 

Camino Real a la Frontera, camino que unía Santiago y Concepción, por el valle central de Chile.
Camino Real (Chile), primer camino (ruta terrestre) que unió los territorios de Valdivia, Osorno y Chiloé.

Colombia 

Camino Real Honda-Santa Fe de Bogotá, camino entre Honda y Bogotá.

España 

 Camino Real de Francia, que unía Madrid con Francia a través de Segovia, Valladolid, Burgos y País Vasco por Irún-Hendaya (donde se encuentra la Isla de los Faisanes). Esta calzada generalmente fue preferida por la corona para sus viajes al norte peninsular, pese a existir una vía más directa a través de Somosierra y Burgos, pues por esta vía tan sólo se transitaba por una capital, Burgos, y no hemos de olvidar que los viajes y visitas reales tenían también un fin propagandístico y legitimador, por lo que atravesar el centro de la submeseta norte les permitía incluir villas castellanas tan importantes como Segovia y Valladolid, además de la propia Burgos.  
 Camino Real de Aragón.
 Camino Real de Galicia, que unía Madrid con La Coruña.
Camino Real de Granada a Cuenca.
 Camino real de las Hoces es un tramo del «Camino Real de Reinosa a Santander».
 Camino Real de Madrid a Valencia unía a la capital con la ciudad de Valencia a través de Játiva.
 Camino Real del Puerto de la Mesa, basado en la antigua calzada romana que unía Asturias con León.
Camino Real Transversal de Pontevedra a Ponte Sampaio y Tui.
Camino Real Transversal de Santiago a Pontevedra.

Estados Unidos 

 Camino Real de California que unía Baja California (actual México) con California Estados Unidos.
 Camino Real de los Tejas que unía Tejas con Luisiana.

Guatemala 

 Camino Real de la Villa de Guadalupe, que unía la antigua Villa de Guadalupe (hoy parte de la zona postal 10 de la capital guatemalteca) con la Nueva Guatemala de la Asunción (hoy la Ciudad de Guatemala);
 Camino Real de Petapa, que unía al pueblo de San Miguel Petapa (hoy municipio del Departamento de Guatemala) con la Nueva Guatemala de la Asunción,(hoy la Ciudad de Guatemala).

Intercontinental 

 Camino Real Intercontinental es una propuesta de declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Panamá 

Camino Real de Nombre de Dios,  construido alrededor de 1519. Comunicó por tierra la ciudad de Panamá y Nombre de Dios, en la costa atlántica, hasta su desvío a Portobelo, tras la fundación de esta ciudad en 1597.
Camino Real de Cruces, construido alrededor de 1530. Comunicaba la ciudad de Panamá con la costa atlántica, a través de Venta de Cruces. Con un primer tramo por tierra, entre Panamá y Venta de Cruces, empedrado en casi todo su trazado, y un segundo tramo de difícil navegación siguiendo el curso del río Chagres hasta su desembocadura. Era la principal ruta transístmica, precursora del actual Canal de Panamá, utilizada principalmente para el tránsito de viajeros y de mercancías.
 Camino Real de Portobelo, que comunicaba por tierra la ciudad de Panamá y Portobelo, en la costa atlántica, tras la fundación de esta ciudad en 1597.

Persia 

 Camino Real Persa, que unía Sardes en Asia Menor con la metrópoli de Susa.

Virreinato de Nueva España 

 Camino Real de Tierra Adentro que unía la Ciudad de México con Santa Fe, en Estados Unidos;
 Camino de los Reyes que corría de San Agustín (Florida) a México;
 Camino Real de California, la vía de comunicación terrestre que unía las misiones de la Baja California y la Alta California.
 Camino Real de Chiapas que unía México con Guatemala.
 Camino Real (Yucatán), ruta abierta desde el siglo XVI entre las poblaciones de Mérida, Yucatán y San Francisco de Campeche (México) y que va en la actualidad transcurre desde Progreso (Yucatán) hasta Campeche.